Das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin ist eine Behörde in Berlin mit Kontroll- und Aufsichtsaufgaben.

Organisation 
Das Amt wird nach außen durch den Direktor vertreten. Ihm arbeiten die Referate SL1 (Qualität und Standardisierung) und SL 2 (Strategische Organisationsentwicklung) direkt zu.

Unterhalb der Leitungsebene gliedert sich das Amt in 13 Referate:
Referat ZS 1: Verwaltungsleitung (Personal, Finanzmanagement, Organisation, Aus- und Fortbildung, Facility Management)
Referat ZS 2: Rechtsangelegenheiten
Referat ZS 3: Information und Kommunikation
Referat 1 A: Überwachungsbedürftige Anlagen, Immissionsschutz, Anlagensicherheit
Referat 1 C: Energie-Effizienz bei Produkten
Referat 3 A: Arbeitsschutzorganisation, Arbeitsstätten, Ergonomie
Referat 3 C: Medizinischer Arbeitsschutz, Biologisch und physikalische Einwirkungen
Referat 3 E: Arbeitsschutz am Bau
Referat 1 B: Geräte- und Produktsicherheit, Explosionsgefährliche Stoffe
Referat 1 D: Strahlenschutz
Referat 3 B: Chemikaliensicherheit
Referat 3 D: Sozialer Arbeitsschutz, Arbeitszeit
Referat 3 F: Fahrpersonal

Dienstsitz 
Das Landesamt hat seinen Sitz in Berlin in der Turmstraße.

Einzelnachweise 

Landesamt (Berlin)
Gegründet 1997